Georg Sperber ist der Name folgender Personen:

* Georg Sperber (Politiker) (1897–1943), deutscher Politiker (NSDAP)
 Georg Sperber (Förster) (* 1933), deutscher Förster und Forstwissenschaftler